Con l'espressione Dichiarazione di Chicago si indicano vari documenti teologici prodotti dal Consiglio Internazionale sull'Inerranza biblica (ICBI), di ispirazione evangelicale. Essi includono:
Dichiarazione di Chicago sull'inerranza biblica del 1978.
Dichiarazione di Chicago sull'ermeneutica biblica del 1982.
Dichiarazione di Chicago sull'applicazione della Bibbia del 1986.